Tyridiomyces är ett släkte av svampar. Tyridiomyces ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tyridiomyces